Tirpitzia är ett släkte av linväxter. Tirpitzia ingår i familjen linväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Linväxter
Tirpitzia